MFK Ružomberok is een Slowaakse voetbalclub uit Ružomberok.

De club werd in 1906 opgericht en speelde in een wit-geel-rode outfit, de kleuren van de stad, maar in 2005 introduceerde de nieuwe sponsor  Mondi Business Paper SCP de kleuren oranje-zwart-wit.

Ten tijde van Tsjecho-Slowakije speelde de club geen rol van betekenis, maar na de onafhankelijkheid van Slowakije in 1993 begon de club in de 2de klasse en in 1997 promoveerde de club naar de hoogste klasse. De titel en de eerste beker werden in 2006 gewonnen onder leiding van trainer-coach František Komňacký.

Erelijst
 Slowaaks landskampioen
Winnaar (1x): 2006
 Slowaakse beker
Winnaar (1x): 2006
Finalist (3x): 2001, 2018, 2020
 1. slovenská futbalová liga
Winnaar (1x): 1997

Naamsveranderingen
 1906 — Opgericht als ŠK Ružomberok
 1948 — fusie met SBZ Ruzomberok → Sokola SBZ Ružomberok
 1953 — DSO Iskra Ružomberok
 1955 — opheffing fusie Iskra Ružomberok
 1957 — TJ BZVIL Ružomberok
 1989 — TJ BZ Ružomberok
 1992 — ŠK Texicom Ružomberok
 1995 — MŠK Ružomberok
 1996 — MŠK SCP Ružomberok
 2003 — MFK Ružomberok

Eindklasseringen

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt MFK Ružomberok

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 9.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe links 
 Officiële website
 MFK Ružomberok-fans' website

Ruzomberok, MFK
Prešov (regio)